1,2-dibromobenzen (o-dibromobenzen)
 1,3-dibromobenzen (m-dibromobenzen)
 1,4-dibromobenzen (p-dibromobenzen)